Георги Любенов може да се отнася до:
 Георги Любенов, български журналист, р. 1976
 Георги Любенов, български футболист, р. 1970